Ла-Кабеса-де-Бехар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,91 км². Население — 101 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 LaCabezaDeBejar.com
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки